Het CONCACAF kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 2003 was de 19e editie van het CONCACAF voetbaltoernooi onder 21, een CONCACAF-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Acht landen namen deel aan dit toernooi dat van 16 oktober tot en met 17 november 2002 in Panama (groep A) en de Verenigde Staten (groep B) werd gespeeld. Voorafgaand was er een kwalificatieronde om te bepalen welke acht landen er mochten deelnemen aan de finalerondes.

Dit toernooi bepaalt welke 2 landen zich kwalificeren voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 2003. De twee winnaars en nummers 2 kwalificeerden zich rechtstreeks voor dat toernooi. Dat waren Panama, Canada, Mexico en de Verenigde Staten.

Kwalificatie
De Noord-Amerikaanse landen hoefden geen kwalificatie te spelen, Mexico, de Verenigde Staten en Canada waren automatisch gekwalificeerd voor de finaleronde. Ook Panama, als gastland, nam daar direct aan deel.

De kwalificatie bestond uit een gedeelte voor de Caraïbische landen en een deel voor de Centraal-Amerikaanse landen. Uit beide delen mogen 2 landen zich kwalificeren voor het finaletoernooi, Het Caraïbische gedeelte werd in 3 rondes afgewerkt, een voorronde, een groepsfase en een finaleronde. Het Centraal-Amerikaanse gedeelte werd afgewerkt in 1 ronde, waarbij alle deelnemende landen in 1 groep worden geplaatst en de landen allemaal een keer tegen elkaar spelen.

Caraïbische zone
Werd gespeeld tussen 2 juni 2002 en 28 juli 2002.

Werd gespeeld tussen 2 juni 2002 en 28 juli 2002.

Centraal-Amerikaanse zone
6–14 september 2002 in Quetzaltenango, Guatemala.

Groepsfase
Legenda

Groep A

Panama en Mexico kwalificeren zich hiermee voor het hoofdtoernooi.

Groep B

Voetbal in Panama
Voetbal in de Verenigde Staten
Voetbal in 2002
CONCACAF voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in Panama
Sportevenement in de Verenigde Staten